Hoholau steht für:

 Hoholau, ein osttimoresischer Suco im Verwaltungsamt Aileu, Gemeinde Aileu
 Hoholau (Rairema), ein osttimoresischer Weiler in der Aldeia Rairema, Suco Liurai, Verwaltungsamt Aileu, Gemeinde Aileu